Ди́кая Ба́ра:
 Дикая Бара — повесть Божены Немцовой (1856)
 Дикая Бара (фильм) — кинофильм 1949 года по одноимённой повести Б. Немцовой
 Дикая Бара (опера) — опера А. Н. Александрова на либретто С. Л. Северцева по одноимённой повести Б. Немцовой